O1 eller O-1''' kan syfta på:

 O-1 (luftskepp) – ett luftskepp
 O1 – en reaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk, se Oskarshamn 1